Kopka ist der Familienname folgender Personen:

 Fritz-Jochen Kopka (* 1944), deutscher Journalist und Schriftsteller
 Gustav Kopka (1832–1882), deutscher Möbelfabrikant
 Helmut Kopka (1932–2009), deutscher Physiker und Sachbuchautor
 Klaus Kopka (1939–2022), deutscher Politiker (CSU)
 René Kopka (* 1977), deutscher Politiker (SPD)
 Rudolf Louis Oskar Kopka von Lossow (1849–1916), preußischer Generalmajor und Marineoffizier, Militärhistoriker
 Ulrico Kopka (1910–2001), Komponist 

Kopka bezeichnet weiterhin:
 den Ort Kopce (Schlesien), vormalig Kopka
 den Kopka River, einen Fluss in Ontario, Kanada